Karol Scipio del Campo – generał powstania kościuszkowskiego
 Karol Scipio del Campo – poseł do Sejmu Krajowego Galicji